Села:
 Баківці — Волинська область, Луцький район
 Баківці — Львівська область, Львівський район